Syrmatium är ett släkte av ärtväxter. Syrmatium ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Syrmatium

es:Syrmatium